Теколутла има више значења:

 Теколутла (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теколутла (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколутла (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Теколутла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теколутла (Теколутла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику